Niemcy:
 Unterbach – dzielnica Düsseldorfu
 Unterbach – rzeka, dopływ Lachener Grün
 Unterbach – rzeka, dopływ Prim

Zobacz też:
 Unterbäch